ORP Ślązak ist der Name mehrerer polnischer Schiffe. ORP (Okręt Rzeczypospolitej Polskiej – Kriegsschiff der Republik Polen) ist das Namenspräfix polnischer Schiffe und Ślązak bedeutet Schlesier.

Schiffe mit dem Namen ORP Ślązak 

 ORP Ślązak (Torpedoboot), ein Torpedoboot
 ORP Ślązak (L26), ein Geleitzerstörer der Hunt-Klasse im Zweiten Weltkrieg
 ORP Ślązak (U-Boot), ein U-Boot der sowjetischen Maljutka-Klasse
 ORP Ślązak (241), ein Patrouillenboot der MEKO A-100-Klasse (Gawron-Klasse)

Siehe auch 
 Polnische Marine
 Torpedoboot
 U-Boot
 Liste polnischer U-Boot-Klassen
 Liste russischer U-Boot-Klassen
 Zerstörer

Schiffsname der polnischen Marine